Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 24 августа.

Призёры

Финал 

DNF — не финишировал.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999